Бири́н — летописный город Древней Руси, упомянутый в «Списке русских городов дальних и ближних» как один из городов Киевского княжества под юрисдикцией Великого княжества Литовского. Город и волость упоминаются в целом ряде документов XV и начала XVI веков. Этимология названия неясна, ударение в нём, вероятно, падало на второй слог. Город опустел к первой половине XVI века в ходе русско-литовских или русско-крымских войн. Насчёт его расположения существует несколько гипотез. Согласно одной из них, Бирин — это современный посёлок Бурынь в Сумской области, согласно другой — городище в селе Кросна на реке Езуч, согласно третьей — Берлицкое городище в районе нынешних Сум. В пользу этой версии говорит тот факт, что Биринская волость в источниках привязана к окрестностям современных Сум.

Примечания

Литература 
 Гагін В. Де розташований літописний Бирин? // Сіверянський літопис. 2013. №3. С. 34–44.

Исчезнувшие древнерусские города
Города из Списка русских городов дальних и ближних
История Сум